Famechon ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Famechon (Pas-de-Calais)
 Famechon (Somme)

Famechon ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Famechon (1945–2022), australischer Boxer
 Ray Famechon (1924–1978), französischer Boxer